Varga Roland (1990) labdarúgó
 Varga Roland (1977) atléta, diszkoszvető
 Varga Roland (?) kosárlabdázó